Týniště est un toponyme qui peut désigner :

Týniště, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň ;
 Týniště nad Orlicí, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.